Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1984 in de Sovjet-Unie. Er werd gespeeld vanaf 25 mei tot en met 3 juni 1984. Het toernooi werd gewonnen door Hongarije.

Dit was de laatste keer dat zestien teams zich konden kwalificeren, vanaf volgend jaar zou het toernooi verkleind worden naar acht deelnemers. Ook zou het toernooi nu elke twee jaar gehouden worden, in plaats van elk jaar, maar dat werd in 1992 weer teruggedraaid. Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het Wereldkampioenschap onder 20 in 1985, ook gehouden in de Sovjet-Unie. De vier halvefinalisten en twee beste nummers twee uit de poule kwalificeerden zich voor dat toernooi. Dat waren Hongarije, Sovjet-Unie, Spanje, Ierland, Engeland en Bulgarije.

Zestien teams hadden zich voor dit toernooi na voorrondes gekwalificeerd, deze werden ingedeeld in vier groepen van vier. Er werd een halve competitie gespeeld en de vier groepswinnaars stroomden door naar de halve finale.

Kwalificatie

Groep 8

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en (overige) details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1984
Voetbal in de Sovjet-Unie
Voetbal